Balázs Éva
Balázs Éva (1942–1992) síelő, tájfutó
Balázs Éva (1950-) színésznő, előadóművész
Balázs Éva (1968) atléta, rövidtávfutó, gátfutó
hasonló nevűek
H. Balázs Éva (1915–2006) történész